Miejscowości w USA:
 Little Rock – stolica stanu Arkansas, położona w hrabstwie Pulaski
 Little Rock – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Lyon
 Little Rock – jednostka osadnicza w stanie Minnesota, w hrabstwie Beltrami
Gminy w USA:
 Little Rock (ang. Little Rock Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Kendall
 Little Rock (ang. Little Rock Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Nobles